Beseda může být:

současný význam
 přátelské setkání s rozhovory, přátelská diskuse (viz též besídka, vánoční besídka)

historické významy
 lidová zábava v 19. století, spojená s tancem, hudbou a deklamacemi

vlastní jména
 Česká beseda – tradiční společenský tanec
 Studio Beseda – komorní scéna Klicperova divadla v Hradci Králové

 domy s názvem Beseda/besední
 Malostranská beseda – historická budova na Malé Straně v Praze
 Měšťanská beseda (Plzeň) – historická budova v centru Plzně
 Besední dům – historická budova v Brně
 Dům Beseda – historická budova v Karlových Varech

 kino Beseda
 Kino Beseda (Brno) – kino v městské části Brno-Slatina
 Kino Beseda (Plzeň) – malý kinosál v plzeňské Měšťanské besedě

 české vlastenecké spolky
 spolek pro pořádání přednášek, schůzí, uměleckých vystoupení apod. pro poučení a zábavu svých členů; první v Čechách byla Měšťanská beseda v Praze, založená 1845
 Krajanský spolek Beseda
 Slovanská beseda – český vlastenecký spolek v Karlových Varech, založen 1881

příjmení
 Milan Beseda  (* 1961) – slovenský fotbalista
 Sergej Beseda  (* 1954) – ruský politik

Reference 

Rozcestníky - příjmení